QS est un sigle pour
 Québec Science, une revue scientifique québécoise publiée depuis les années 1960,
 Québec solidaire, un parti politique québécois fondé en 2006,
 
 Quantum Satis (Quantité Suffisante), équivalent international de QSP / q.s.p. (Quantité suffisante pour). Acronyme utilisé en chimie dans les protocoles de dilutions de produits (volume final de la dilution), ainsi que dans les recettes de cuisine
 Label QS, certification chinoise de qualité et de sécurité des aliments proche de l'HACCP, obligatoire depuis 2008.
Classement mondial des universités QS, un classement annuel des universités publié par Quacquarelli Symonds.

Références